Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Kevin Ullyett 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (Campione)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 John van Lottum (primo turno)
 André Sá (primo turno)

 Alex O'Brien (primo turno)
 Christian Vinck (primo turno)
 Sandon Stolle (secondo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 1998